Ascona (Ticino), een gemeente in Zwitserland
Ascona (Santo Stefano d'Aveto), een plaats in Italië
Opel Ascona, een gezinswagen van de autofabrikant Opel uit de jaren zeventig